Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Billie Jean King e Betty Stöve che hanno battuto in finale Françoise Dürr e Kerry Harris 6-1, 6-7, 7-5.

Teste di serie 

 Billie Jean King /  Betty Stöve (Campionesse)
Assente

 Françoise Dürr /  Kerry Harris (finale)
 Kristien Kemmer /  Val Ziegenfuss (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Washington 1974